Ел Увалано има више значења:

 Ел Увалано (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Увалано (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику